Ruslands Premier League er en professional fodboldrække under Ruslands fodboldforbund. På grund af sponsorere hedder rækken i øjeblikket SOGAZ Russiske Fodboldmesterskab. Det er den øverste række i det russiske fodboldsystem og består af 16 hold, der kæmper om to pladser i UEFA Champions League og tre pladser i UEFA Europa League. De to dårligste hold efter hver sæson, rykker ned i Football National League.

Rækken efterfulgte Top Divisionen, der var en direkte efterfølger til den bedste sovjettiske fodboldrække.

Ruslands Premier League klubber (2019–2020)

2019-20 

2018-19

 Arsenal Tula
 CSKA Moskva
 Krasnodar
 Rostov
 Spartak Moskva
 FK Ahmat Grosnyj
 FK Anzhi Makhachkala
 Dynamo Moskva
 Ufa
 Ural
 Lokomotiv Moskva
 Rubin Kasan
 Zenit Skt. Petersborg
 FK Orenburg
 Krilʹâ Sovetov Samara
 Jenisej

Eksterne kilder/henvisninger 
 premierliga.ru
 RSSSF
 soccerway

Fodboldligaer
Premier League
Etableret i 2001